Carly Gullickson (Cincinnati, Ohio, 1986. november 26. –) vegyes párosban Grand Slam-tornagyőztes visszavonult amerikai teniszezőnő.

2003–2013 közötti profi pályafutása során párosban két WTA-tornát nyert meg, emellett két egyéni és tizennyolc páros ITF-tornán végzett az első helyen. Legjobb egyéni világranglista helyezése a 123. hely volt 2009. július 29-én, párosban a legjobbjaként 2006. április 3-án az 52. helyre került.

A Grand Slam-tornákon egyéniben az Australian Openen a legjobbja a kvalifikáció második köre volt 2009-ben, a többi tornán a legjobb eredménye az 1. kör volt. Párosban a 2008-as és a 2009-es US Openen a 3. körig jutott. A 2009-es US Openen Travis Parrott párjaként megnyerte a vegyes párosok versenyét.

Grand Slam döntői

Vegyes páros

Győzelmei (1)

WTA-döntői

Páros

Győzelmei (2)

* 2009-től megváltozott a tornák rendszere. Az egymás mellett azonos színnel jelölt tornatípusok között nincs teljes mértékű megfelelés.

Elveszített döntői (1)

ITF döntői

Egyéni: 10 (2–8)

Páros: 24 (18–6)

Év végi világranglista-helyezései

Források 
 
 

Amerikai teniszezők
1986-ban született személyek
Élő személyek
Amerikai nők
Grand Slam-győztesek (tenisz)
Cincinnatiek